Tiana (Itália) — comuna italiana na província de Nuoro, na Sardenha;
Tiana (Capadócia) — antiga cidade da região histórica da Capadócia, situada perto do que é hoje Niğde, na Turquia
Tiana (Catalunha) — município espanhol da província de Barcelona
Tiana (Disney) — personagem principal do filme A Princesa e o Sapo

Desambiguações de topônimos